Mężczyźni w konkurencji half-pipe walczyli o mistrzostwo świata 20 stycznia w La Molina - Alabaus. Mistrzostwa świata z południowokoreańskiego Gangwon nie obronił Japończyk Ryō Aono, który uplasował się dopiero na ósmej pozycji. Nowym mistrzem świata został Australijczyk Nathan Johnstone był to drugi złoty medal dla Australii wywalczony w ten sam dzień i w tej samej konkurencji, kilkadziesiąt minut wcześniej złoto mistrzowskie zdobyła jego rodaczka Holly Crawford.

Wyniki

Kwalifikacje

Faza finałowa

Półfinał

Finał

Bibliografia 
 Wyniki na stronie FIS-u

Mistrzostwa Świata w Snowboardzie 2011